Miasta w USA:
 McMillan – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 McMillan (ang. McMillan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Luce
 McMillan (ang. McMillan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 McMillan (ang. McMillan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon